Sink hace referencia a varios artículos:

Apellido
Robert Sink, oficial del Ejército de los Estados Unidos;
Sadie Sink, actriz estadounidense principalmente conocida por su papel como Max en "Stranger Things";

Música
We Sink, canción de la banda de synthpop escocesa Chvrches;
Sink the Pink, canción y sencillo de AC/DC;

Cine
Swim Or Sink, (en español, Nada o húndete), también conocido como S.O.S., es un corto de animación estadounidense de 1932, de la serie Talkartoons;
Sink the Bismarck!, film del género bélico y heroico de 1960;

Acrónimo
SINK, acrónimo de "Single Income No Kids" (Ingreso único, sin hijos) y hace referencia a un modelo sociológico de pobreza en parejas. Véase también Dinky.